Amherst kan syfta på:

Personer 

Jeffery Amherst, 1:e baron Amherst (1717–1797), brittisk fältmarskalk

Geografi

Antarktis 

 Mount Amherst,

Myanmar 

 Kyaikkami, ort, Monstaten,

Kanada 

 Amherst, Nova Scotia, ort, 
 Amherst (kommun), Québec, Laurentides, 
Amherst Pointe – en udde i provinsen Ontario
Amherstburg en ort i provinsen Ontario

USA 

Amherst County – county i Virginia
 Amherst, Virginia, Amherst County, 
 Amherst, Massachusetts, Hampshire County, 
 Amherst, Maine, Hancock County, 
 Amherst, Nebraska, Buffalo County, 
 Amherst, New Hampshire, Hillsborough County, 
 Amherst, New York, Erie County, 
 Amherst, Ohio, Lorain County, 
 Amherst, Wisconsin, Portage County, 
 Amherst, Texas, Lamb County,

Se även
Amherst College – ett privat liberal arts college i Amherst, Massachusetts, USA
Amherst Island – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Myanmarförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar